Суперкубок Австрии по футболу 1999 — 14-й розыгрыш Суперкубка Австрии. Матч состоялся 25 июня 1999 между чемпионом и обладателем кубка Австрии клубом «Штурм» и финалистом кубка Австрии клубом «ЛАСК». Основное время завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти точнее оказались номинальные хозяева. «Штурм» стал трёхкратным обладателями Суперкубка.

Матч

Подробности

Ссылки 
 Матч на transfermarkt.com

1999
Австрия
Суперкубок Австрии 1999
Июнь 1999 года
События 25 июня
Спортивные соревнования в Граце
Спорт в Австрии в 1999 году